;
  ;
  ;
 William Van Alen (1883-1954), architecte américain ;

personnage de fiction
 Theodora Van Alen, héroïne de la trilogie Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz.

Voir aussi